Nagaré peut désigner :
Nagaré, la ville située dans le département de Bogandé au Burkina Faso.
Nagaré, la ville située dans le département de Fada N'Gourma au Burkina Faso.
Nagaré, la ville située dans le département de Logobou au Burkina Faso.